Нальди, Антонио (; 1588—1645) — итальянский монах и писатель.
 Нальди, Маттео (; ум. 1682) — итальянский поэт и врач.
 Нальди, Нальдо (; ; 1439 — ок. 1520) — итальянский писатель, профессор литературы во Флоренции.
 Нита Нальди (1894—1961) — американская киноактриса, звезда немого кино.

Примечания